El término cucaracha puede referirse, en esta enciclopedia:

 a uno de los 5000 insectos del orden Blattodea (o Blattaria);
 a La Cucaracha, una película mexicana de 1958, con María Félix;
 a La Cucaracha, una canción infantil, también un corrido de la Revolución mexicana;
 a la Cucaracha, un coctel que se toma con sorbete mientras está ardiendo;
 a El Cucaracha, un famoso bandolero aragonés del siglo XIX;
 a la Cucaracha, el nombre popular en América Latina del Acanthus mollis.